Le psaume 51 peut désigner :
 le psaume 51 (50) : psaume 51 selon la numérotation hébraïque, psaume 50 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 52 (51) : psaume 52 selon la numérotation hébraïque, psaume 51 selon la numérotation grecque.